Ernest Maragall i Noble (Barcelona 3 de novembre de 1903 - Caracas, 1991), escultor català establert a Caracas
 Ernest Maragall i Mira (Barcelona, 1943), polític català, nebot de l'anterior.